Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Tlemcen est composée de 20 daïras et de 53 communes.

Communes de la wilaya de Tlemcen 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Tlemcen, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom et sa population en 2008.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Wilaya de Tlemcen
 Daïras de la wilaya de Tlemcen

Wilaya de Tlemcen
Liste en rapport avec l'Algérie
Tlemcen